Mit Friedrichshammer sind zwei Hammerwerke, beide als Bodendenkmal eingetragen, auf dem heutigen Grund von Wuppertal benannt:

 Friedrichshammer (Gelpetal), in Wuppertal im Tal der Gelpe (zum Morsbach) (Gelpetal)
 Friedrichshammer (Kaltenbachtal), in Wuppertal im Tal des Kaltenbach (Wupper)